NGC 3099A, een elliptisch en compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Leeuw
NGC 3099B, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Leeuw